Le liman de Starotitarovskiy, en russe , , est un liman de Russie situé au milieu de la péninsule de Taman, entre la mer Noire et la mer d'Azov, entouré d'autres limans, Akhtanizovskiy, Kiziltashskiy, Kurchanskiy, Tsokur, Vityazevskiy, ainsi que la baie de Taman. Les villes de Starotitarovskaya et Strelka se trouvent sur son rivage.

Starotitarovskiy
Starotitarovskiy
Kraï de Krasnodar